GDPD4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 623 амінокислот, а молекулярна маса — 71 996.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки